Schumer:
 Amy Schumer
 Charles Ellis "Chuck" Schumer

Efternamn